Илария — женская форма имени Иларий, имя, которое носили некоторые святые:

 Илария, мученица (ум. ок. 304 года). Мать святой Афры Аугсбургской. Вместе с ней пострадали Кресцентиан (Crescentian), Дигна (Digna), Евномия (Eunomia), Евпрепия (Euprepia), Иулиана (Juliana), Ларгио (Largio), Ниммия (Nimmia), Кириак (Quiriacus) и другие. Она и её три дочери были погребены заживо в могиле святой Афры. Остальные среди двадцати пяти мучеников были погребены в Риме у Остийской дороги. Память — 12 августа.
 Илария, мученица Римская. Она и святые Доната, Номифланда, Павлина, Рустика и Серотина были убиты и похоронены в катакомбах на Соляной дороге. Память — 31 декабря.
 Илария — легендарная дочь византийского императора Зенона, подвизавшаяся в Скитской пустыне в мужском образе, святая Коптской церкви, память 16 января.
 Илария — жена трибуна Клавдия, пострадавшая вместе с мужем и их сыновьями Иасоном и Мавром и мучениками супругами Хрисанфом и Дарией Римскими. Память в Православной церкви — , в Католической церкви — 25 октября.

См. также 
 Илария (Кобелева) (1810—1892) — монахиня Курского женского монастыря Русской православной церкви.
 Илария (Нечаева) (ум. 1837) — игумения Знаменского монастыря Иркутской митрополии Русской православной церкви.

Примечания